Op Roland Garros 2022 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van woensdag 25 mei tot en met zondag 5 juni 2022.

Toernooisamenvatting 
Titelhoudsters waren de als eerste geplaatste Tsjechische dames Barbora Krejčíková en Kateřina Siniaková. Kort voor aanvang van het dubbelspeltoernooi meldden zij zich af, wegens blessure van Krejčíková.

De via een wildcard uitgenodigde Françaises Caroline Garcia en Kristina Mladenovic wonnen het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als achtste geplaatste Amerikaanse koppel Cori Gauff en Jessica Pegula in drie sets. Het was hun vijfde gezamen­lijke titel, de tweede op Roland Garros. Garcia had daar­naast drie eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; Mladenovic 22.

Er waren zes Belgische deelneemsters:
 Elise Mertens vormde samen met Veronika Koedermetova het tweede reekshoofd – zij werden uitgeschakeld in de derde ronde.
 Greet Minnen speelde samen met de Hongaarse Anna Bondár – zij bereikten de kwart­finale, waarin zij de duimen moesten leggen voor Cori Gauff en Jessica Pegula.
 Maryna Zanevska en Kimberley Zimmermann bereikten eveneens de kwartfinale – zij werden geklopt door Ljoedmyla Kitsjenok en Jeļena Ostapenko.
 Alison Van Uytvanck koos de Roemeense Monica Niculescu als partner – zij kwamen niet verder dan de tweede ronde.
 Kirsten Flipkens speelde met de Canadese Leylah Fernandez – ook zij hadden de tweede ronde als eindstation.

Eén Nederlandse speelster deed mee:
 Demi Schuurs en de Amerikaanse Desirae Krawczyk waren als vijfde geplaatst – ook voor hen viel het doek na de tweede ronde.

In Nederland keken gemiddeld 59.000 personen naar de vrouwen dubbelspel finale op Eurosport 1. In totaal keken 161.000 personen minimaal 1 minuut aaneengesloten naar de finale.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema Roland Garros
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 2022